Hefel ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Schweeger-Hefel (1916–1991), österreichische Ethnologin
 Ernst Hefel (1888–1974), österreichischer Politiker
 Lukas Hefel (* 1994), österreichischer Fußballtorwart

Hefel ist der Name folgender Orte:

 Hefel (Velbert), einer Ortslage in Velbert im Kreis Mettmann